Махновка () — река в Золочевском районе Львовской области и в Зборовском районе Тернопольской области, Украина. Левый приток Восточной Золотой Липы (бассейн Днестра).

Длина реки 13 км, площадь бассейна 75,5 км². Русло слабо извилистое, в нижнем течении выпрямленное и обвалованное.

Исток расположен севернее села Махновцы. Река течёт сначала на юго-запад, в пределах посёлка городского типа Поморяны — на юг и юго-восток. Впадает в Восточную Золотую Липу западнее села Розгадов.

Главный приток (левый) — река Зварыч.

На реке расположены населённые пункты Махновцы, Богутин, Торгов, Поморяны, Розгадов.

Литература 
 
 

Бассейн Золотой Липы
Реки Золочевского района
Реки Зборовского района